Chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Bagnolo Mella
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Bozzole
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Costa Valle Imagna
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Roccavione
 Chiesa della Visitazione di Maria Vergine a Sellere frazione di Sovere